Herman Konstadt – łódzki przedsiębiorca, jeden z założycieli i członek Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi oraz Banku Handlowego w Łodzi
 Konstadt – niemiecka nazwa miasta Wołczyn